Cette page contient les pages d'homonymie de Allaines et Allaine

Toponyme 

 Allaines, commune française de la Somme ;
 Allaines-Mervilliers, commune française d'Eure-et-Loir, en région Centre-Val de Loire.

 Basse-Allaine, une commune suisse.

Hydronyme 

 Allaine, rivière du canton du Jura en Suisse et du Doubs en France.

Voir aussi 
 Alains

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France